Pârâul Roșu se poate referi la:

 Pârâul Roșu - afluent al râului Azuga
 Pârâul Roșu - afluent al râului Beliș
 Pârâul Roșu - afluent al râului Dorna
 Pârâul Roșu - afluent al râului Novăț
 Pârâul Roșu - unul din cele două brațe care formează râul Putna
 Pârâul Roșu - afluent al râului Vorona

Alte râuri cu nume similare sunt:

 Pârâul Roșiei - afluent al râului Olt
 Pârâul Roșului - afluent al râului Valea Caselor